Лос Трес Рејес има више значења:

 Лос Трес Рејес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Рејес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Рејес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Рејес (Рејес Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Трес Рејес (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Рејес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Рејес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Рејес (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Рејес (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Трес Рејес (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Трес Рејес, Ел Хенерал (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Трес Рејес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Трес Рејес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Трес Рејес (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Трес Рејес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику